Riverhead steht für:
 Riverhead Books, Verlagsgruppe
 Riverhead Networks, IT-Unternehmen
 Riverhead Raceway, Rennstrecke in Riverhead, New York

 Riverhead (Album), Musikalbum der norwegischen Band Ulver
 Riverhead (Film), kanadischer Spielfilm von Justin Oakey

Geografisches:
 Riverhead (Kent), England
 Riverhead (CDP), New York
 Riverhead, Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat New York
 Riverhead (Bahnstation), Long Island 
 Riverhead (Neuseeland)
 Riverhead (Neufundland und Labrador), Kanada
 Riverhead (Nova Scotia), Kanadia

Siehe auch:
River Heads